Ермо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на північний захід від Парижа, 16 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 11275 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 28423,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Відомі уродженці
 Івонн Лефебюр — французька піаністка і музичний педагог.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Ермон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз